Granowsky ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexis Granowsky (1890–1937), russischer Theater- und Filmregisseur, siehe Alexei Michailowitsch Granowski
 Harold Granowsky (1931–1997), amerikanischer Jazzmusiker und Musikproduzent